St. Ignatius (Montana) — cidade do Condado de Lake, estado de Montana, Estadois Unidos
 3562 Ignatius — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Prenomes